Бени́н может означать:

Топоним 
 Бенин — современное государство в Западной Африке.
 Бенин (королевство) — историческое государство на юго-западе Нигерии.
 Бенин (залив) — залив в Атлантическом океане.
  — река.
 Бенин-Сити — город в Нигерии.
 Бенин — агрогородок в Новогрудском районе Белоруссии.
 Республика Бенин (1967) — марионеточное государство в Западной Африке.

Персоналии 
 Бенин, Андрей Александрович (род. 1960) — российский хозяйственный и политический деятель.